Slaap (rust), de toestand waarin het lichaam rust
 Slaap (anatomie), een deel van de schedel
 Een soort schimmel in hout.
 Slaap of Paresthesie, een tintelend gevoel in een van de ledematen
 Slaap (single), een single van The Opposites
 Slaap!, een boek van Annelies Verbeke